Tamás Buday puede referirse a dos deportistas:

Tamás Buday - piragüista húngaro nacido en 1952; o
Tamás Buday - piragüista canadiense nacido en 1976 en Hungría, hijo del anterior.